О́льга Эрне́стовна Бессо́нова (род. 17 октября 1958 года, Новосибирск) — российский социолог и экономист, ведущий научный сотрудник СО РАН, доктор социологических наук.

Образование 
В 1975 г. поступила в НГУ на факультет экономической кибернетики, который окончила в 1980 г. В 1989 г. окончила аспирантуру отдела социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства (ИЭ и ОПП) СО АН. В 1989 г. в Англии прошла подготовку в школе социальных наук Манчестерского университета (рук. Теодор Шанин).

Научная деятельность 
С 1980 г. по настоящее время работает в Институте экономики и организации промышленного производства (ИЭ и ОПП) СО АН, в коллективе Новосибирской экономико-социологическая школы (НЭСШ), где прошла путь от аспиранта академика Татьяны Ивановны Заславской. до доктора наук — автора новой концепции — теории раздаточной экономики. С 2007 г. — сотрудник Центра Россиеведения ИНИОН РАН. В 2009 г. — руководитель группы по разработке жилищной стратегии Сибири и Новосибирской области. Автор более 90 научных работ.

Этапы создания теории раздаточной экономики 
Первый этап — при изучении жилищной системы и анализе её феноменов стало ясно, что наряду с рыночными механизмами есть столь же объективные механизмы, основанные на «бесплатной» раздаче жилья. Исследование феномена бесплатного жилья в СССР в сравнении с общественным жилищным сектором Великобритании легло в основу кандидатской диссертации «Генезис, сущность и контуры реформы советской жилищной системы». В 1992—1996 гг. был проведен мониторинг внедрения частных компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве в г. Новосибирске. Результаты в монографии «Рыночный эксперимент в раздаточной экономике России: Демонстрационные проекты в жилищном хозяйстве»

Второй этап — создание теории раздаточной экономики. В 1992—1993 гг. был реализован проект Интерцентра (г. Москва) «Развитие и взаимодействие раздаточных и рыночных отношений». В 1999 г. защищена докторская диссертация по теме «Институциональная теория хозяйственного развития России» (специальность — экономическая социология).

Третий этап — с 2000 г. осуществляется разработка общей теории институциональной трансформации, в которой заложены основы «рыночно-раздаточной» парадигмы междисциплинарных исследований.

Научная деятельность в международных организациях 
 С 1989 — член «Европейской жилищной сети»
 В 1992—1996 — эксперт «Мирового банка» и «Агентства международного развития»
 В 1996 — член рабочей группы по жилищной политике при Генеральном секретаре ООН

Награды 
За разработку теории, и её применение к анализу жилищной реформы стала лауреатом премии мэрии г. Новосибирска «Человек года» в области науки за 1999 г. и лауреатом конкурса молодых ученых СО РАН в 1999 г.

В 2019 году номинирована на премию Егора Гайдара «За выдающийся вклад в области экономики» за создание авторской методологии и теории раздаточной экономики, объясняющей особенности экономического развития России.

Труды 
 Рынок и раздаток в российской матрице: от конфронтации к интеграции — М.: РОССПЭН, 2015. — 151 с. — (Россия. В поисках себя…).
 Жилищный раздаток и модернизация России. — М.: РОССПЭН, 2011. — 142 с. — (Россия. В поисках себя…).
 Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. — М.: РОССПЭН, 2006. — 144 с. — (Россия. В поисках себя…).
 Институты раздаточной экономики России: ретроспективный анализ / ИЭиОПП. — Новосибирск, 1997. — 76 с.
 Раздаток: Институциональная теория хозяйственного развития России/ ИЭиОПП. — Новосибирск, 1999.
 Рыночный эксперимент в раздаточной экономике России: Демонстрационные проекты в жилищном хозяйстве / Бессонова О. Э., Кирдина С. Г., О’Салливан Р. НГУ. — Новосибирск, 1996. — 312 c.
 Образ будущего России и код цивилизационного развития / ИЭОПП СО РАН. — Новосибирск, 2007. — 123 с.
 Жилье: рынок и раздача / Отв. ред. Т. И. Заславская ; ИЭОПП СО РАН. — Новосибирск : Наука. Сиб. отд-е, 1993. — 159 с.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Сайт НЭСШ: Новосибирской экономико-социологической школы
 Лекция Полит.ру «Образ будущего России в контексте теории раздаточной экономики»

Социологи по алфавиту
Социологи России
Женщины-социологи
Выпускники Новосибирского государственного университета
Сотрудники ИНИОН